Montanara kann stehen für

Orte
Montanara (Curtatone), Ortsteil von Curtatone 
Weiteres
Montanara Chor, Baden-Württemberg
La Montanara, Lied 
Siehe auch:
Montanari